Grabiner ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Grabiner, Baron Grabiner (* 1945), britischer Barrister, Kronanwalt und Life Peer
 Judith Grabiner (* 1938), US-amerikanische Mathematikhistorikerin